Дикинсон има више значења:
 Округ Дикинсон (Ајова)
 Округ Дикинсон (Канзас)
 Округ Дикинсон (Мичиген)
 Дикинсон (Тексас)
 Дикинсон (Северна Дакота)
 Дикинсон (кратер), кратер на Венери
 Дикинсон (ТВ серија)